Boreham ist der Name folgender Orte:

 Boreham (Essex), Dorf in Chelmsford, Essex, England
 Boreham (Wiltshire), Dorf in Wiltshire (Unitary Authority), Wiltshire, England
 RAF Boreham, ehemalige Luftwaffenbasis der Royal Air Force
 Boreham Circuit, ehemalige Motorsport-Rennstrecke in England

Boreham ist der Familienname folgender Personen:

 Craig Boreham, australischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Puakena Boreham, tuvaluische Ärztin und Politikerin